Enrique de Prusia (Berlín, 14 de agosto de 1862 - Barkelsby, 20 de abril de 1929), conocido familiarmente como Henry, era el hermano menor del emperador Guillermo II de Alemania. Hizo carrera de oficial de marina, ocupando diversos comandos de la Armada Imperial Alemana y, finalmente, fue ascendido al grado de Gran Almirante.

Primeros años de vida 
Era el tercer hijo y segundo varón del príncipe heredero Federico Guillermo (futuro Federico III) y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido.

Tras asistir al instituto de Kassel, en el que llegó al grado medio en 1877 a los 15 años de edad, Enrique entró en la Armada Imperial y fue entrenado como oficial. Su educación naval incluyó un viaje de dos años alrededor del mundo (de 1878 a 1880), el examen de oficial de la marina (Seeoffizierhauptprüfung) el 1 de octubre de 1880, y más tarde (1884 a 1886), la asistencia a la academia naval alemana. Se suponía que los estudiantes se graduarían durante los meses de invierno, tras el período de preparación.

Carrera naval 
Como un Príncipe imperial, Enrique alcanzó rápidamente el mando. En 1887, mandó un torpedero y al mismo tiempo la Primera División de Barcos Torpederos; en 1888 el yate imperial ; entre 1889 y 1890, el crucero de segunda clase Irene, el acorazado de defensa costera Beowulf y los buques insignia  y .

Desde 1897, Enrique estuvo al cargo de algunas misiones militares, entre las que destacan el mandar una improvisada escuadra que tomó parte, con el Escuadrón de Asia oriental, en la represión de los disturbios en la región china de Kiautschou y ocupó luego el puerto de Tsingtao como una posesión del Imperio alemán (1897). El éxito del príncipe fue debido más a la diplomacia que a la campaña militar. Así se convirtió en el primer potentado europeo que era recibido en la corte imperial china. En 1899 pasó a ser oficialmente el comandante del Escuadrón de Asia Oriental, después de un escuadrón de buques insignia, y en 1903 comandante de la estación naval del mar Báltico. Desde 1906 a 1909, Enrique fue comandante de la Flota de Alta Mar. En 1909, fue ascendido a Gran Almirante.

Matrimonio e hijos 
El 24 de mayo de 1888 Enrique se casó con su prima hermana, Irene de Hesse-Darmstadt, hija del Gran Duque Luis IV de Hesse y de Alicia del Reino Unido. El matrimonio tuvo tres hijos:

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el príncipe Enrique fue nombrado Comandante en Jefe de la Flota del Báltico. Siendo los medios navales alemanes muy superiores a la Flota Rusa del Báltico, logró triunfar. Al finalizar las hostilidades con Rusia, su misión terminó, y el príncipe Enrique abandonó el servicio activo. Con el final de la guerra y la abolición de la monarquía en Alemania, el príncipe Enrique dejó la Marina.

Enrique tenía poco en común con su hermano, el emperador alemán. Carecía, por ejemplo, de la errática naturaleza de Guillermo y de su egoísmo. El príncipe fue realmente popular en Alemania, y por causa de su humildad y sus maneras abiertas era muy querido por los que estaban bajo sus órdenes. En sus viajes al extranjero era un buen diplomático, que, a diferencia de su hermano, fue capaz de encontrar el tono. Así, en 1902, en su viaje a los Estados Unidos, Enrique logró ganar la simpatía de la prensa americana, así como los corazones de la población germano-americana.

Como oficial de la marina, Enrique estaba completamente satisfecho de ello, pues amaba su situación. Recibió una de las primeras licencias de piloto de Alemania, y fue considerado como un activo y excelente marino. Tuvo gran interés en la tecnología moderna y fue capaz de entender rápidamente el valor práctico de las innovaciones técnicas.

Enrique estaba muy interesado en los automóviles y fue él, el que supuestamente inventó el limpiaparabrisas y, según otras fuentes, introdujo la bocina. En su honor se creó la Prinz-Heinrich-Fahrt (Carrera del príncipe Enrique) en 1908, al igual que el anterior Kaiserpreis, un precursor del Gran Premio de Alemania.

Enrique también fue partidario de la introducción de los submarinos y aviones en la marina. En el mar Báltico, tenía un vapor convertido en un portaaviones, para atacar a Rusia con las fuerzas aéreas de la marina.

Enrique respetaba a su hermano, pero esta actitud no fue recíproca. Ciertamente, Guillermo era intelectualmente superior. Mantuvo a su hermano menor lejos de la política, aunque Enrique actuó como su representante mientras el príncipe heredero era menor de edad. Enrique cumplió con ello, pero nunca encontró interés en la política. No fue capaz de ver los efectos que tendría la política alemana de construcción naval ni tampoco estaba en la posición de aconsejar a su hermano una política diferente.

Vida tras el fin del Imperio 
Tras la Revolución Alemana de 1918-1919, Enrique se trasladó con su familia a Hemmelmark, cerca Eckernförde, en Schleswig-Holstein. Continuó con los deportes de motor y de vela, e incluso en la vejez obtuvo grandes éxitos en las regatas. Él popularizó la gorra conocida como la Prinz-Heinrich-Mütze ("gorra del príncipe Enrique").

En 1899, Enrique recibió un doctorado honoris causa en Ingeniería de la Universidad Técnica de Berlín. También en el extranjero recibió numerosos honores similares, incluyendo un doctorado honoris causa en 1902 por la Universidad Harvard.

Enrique contrajo matrimonio con su prima hermana la princesa Irene, nieta de la reina Victoria del Reino Unido, hermana de la zarina Alejandra de Rusia. De sus tres hijos, dos eran hemofílicos. Waldemar murió en 1945 a los 56 años. Su hermano Enrique falleció de una hemorragia a los 4 años tras una vida corta y apartada de la sociedad.

El príncipe Enrique murió al igual que su padre de un cáncer de garganta en 1929. En 1904 falleció su hijo Enrique (1900-1904), el menor. Años más tarde, en 1945 falleció Waldemar. Segismundo (1896-1978) contrajo matrimonio con la princesa Carlota y procrearon dos hijos: Bárbara (ya fallecida) y un varón, de nombre Alfredo, también conocido como príncipe Alfredo de Prusia Sajonia Altenburgo, quien vivió en Costa Rica, muy humildemente, y en medio de una gran controversia.

De esta familia real sobreviven las únicas dos hijas de Bárbara, quienes residen en Europa.

Honores 
Nnacionales

Extranjeros

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Harald Eschenburg.  Prinz Heinrich von Preußen - Der Großadmiral im Schatten des Kaisers.  Heide, 1989, ISBN 3-8042-0456-2. [Translation of title: Prince Heinrich of Prussia - The Grand Admiral in the Shadow of the Emperor.]

Enlaces externos
 Heinrich Albert Wilhelm, Prinz von Preußen (en alemán)

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Personas del Imperio alemán
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Fallecidos por cáncer de esófago
Aviadores de Alemania
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes comendadores con cadena de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern
Cruces de Honor de 1.º Clase de la Orden de la Casa principesca de Hohenzollern
Caballeros de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Grandes cruces con collar de la Orden de Alberto el Oso
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden de Bertoldo I
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de primera clase de la Orden de Enrique el León
Caballeros de la Orden del León dorado
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces con corona de oro de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Pour le Mérite
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden imperial de Cristo
Caballeros de primer grado (segunda clase) de la Orden del doble Dragón
Enrique de Prusia (1862-1929)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Redentor
Caballeros grandes cruces de la Orden real de Kalākaua
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros grandes cruces de la Orden del Crisantemo
Galardonados con la Orden de la Regla de Oro
Caballeros grandes cruces de la Orden del León Neerlandés
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Caballeros grandes cruces de la Orden militar de Cristo
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Grandes cruces de la Orden Real de la Estrella de Rumania
Caballeros de la Orden de San Andrés
Grandes cruces de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes cruces de la Orden del Mérito Naval
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de la Orden del Imperio otomano
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Galardonados con la Real Cadena Victoriana
Caballeros de la Suprema Orden de Cristo
Caballeros de collar de la Orden del Libertador
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Coroneles generales de Prusia
Nacidos en Berlín
Fallecidos por cáncer en Alemania
Personas de la Provincia de Brandeburgo